Sainte Louise désigne plusieurs saintes et bienheureuses chrétiennes.

Est sainte :
 Louise de Marillac († 1660), nièce du chancelier royal Michel de Marillac et du maréchal Louis de Marillac, fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charité ; fêtée par l'Église catholique romaine le 15 mars.

Sont bienheureuses : 
 Louise Albertoni († 1530), jeune veuve ; fêtée par l'Église catholique romaine le 31 janvier.
 Louise de Savoie (1462-1503), bienheureuse, clarisse, nièce de Louis XI ; fêtée par l'Église catholique romaine le 24 juillet.
 Louise-Thérèse de Montaignac de Chauvance († 1885), bienheureuse, fondatrice des oblates du Cœur de Jésus en 1874 ; fêtée par l'Église catholique romaine le 27 juin.

Voir aussi 
 
 Sainte-Louise la ville.

Références